Loja kan syfta på:

 Loja – stad i Spanien, se nedan
 Loja (djur) – ett släkte vårtbitare

Geografi

Ecuador 

 Hoya del Zamora, dal, 
 Loja (provinshuvudstad), provinshuvudstad, 
 Loja (provins),

Kongo-Kinshasa 

 Lodja, Kongo-Kinshasa,

Spanien 

 Loja (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Loja, kommun,